Перша Ліга Туреччини 1990—1991  — 33-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Бешікташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1991—1992 як володар Кубка Туреччини 1990—1991.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1990-1991
Туреччина
Туреччина
1990 у турецькому спорті
1991 у турецькому спорті